Толстой, Иван Иванович:
 Толстой, Иван Иванович (1858—1916) — русский государственный деятель, археолог и нумизмат.
 Толстой, Иван Иванович (1880—1954) — советский филолог-классик и педагог, специалист по древнегреческой литературе и языку, академик АН СССР.